Crova ima više značenja:
 Crova, Genoa
 Crova, Torino
 Crova, Vercelli